Ляцьке — колишня назва кількох сіл в Україні
 Липівка (Тисменицький район)
 Солянуватка
 Червоне (Золочівський район)

Див. також 
 Ляцька Воля